Fell se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 H. Barraclough Fell
 Jack W. Fell